DDR-Oberliga 1983/1984 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1983/1984. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1984/1985 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1984/1985 startovaly týmy 1. FC Lokomotive Leipzig a Vorwärts Frankfurt. Účast v Poháru vítězů pohárů 1984/1985 si zajistil tým Dynamo Drážďany jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly týmy – poslední Chemie Halle a dvanáctý tým 1. FC Union Berlin, který neuspěl v souboji o udržení mezi dvanáctým a třináctým týmem tabulky.

O udržení 
 1. FC Union Berlin - BSG Chemie Leipzig   1:1
 BSG Chemie Leipzig - 1. FC Union Berlin   2:1

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1983
Fotbal v roce 1983
Fotbal v roce 1984
Sport v Německu v roce 1983
Sport v Německu v roce 1984